William Dean Howells
David Howells Fleay

Desambiguação